Xianfeng bezeichnet:

 den chinesischen Kaiser Xianfeng (咸豐), siehe Xianfeng
 den Kreis Xianfeng (咸丰县) des Autonomen Bezirks Enshi der Tujia und Miao in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xianfeng (Enshi)
 die Großgemeinde Xianfeng (先锋镇) im Stadtbezirk Jiangjin der chinesischen Stadt Chongqing, siehe Xianfeng (Jiangjin)
 die Großgemeinde Xianfeng (先锋镇) im Vorderen Urad-Banner des Autonomen Gebiets Innere Mongolei, siehe Xianfeng (Vorderes Urad-Banner)
 die Großgemeinde Xianfeng (先锋镇) im Kreis Wangkui der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xianfeng (Wangkui)
 die Großgemeinde Xianfeng (先锋镇) im Autonomen Kreis Xundian der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xianfeng (Xundian)
 die Großgemeinde Xianfeng (先锋镇) im Kreis Yilong der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xianfeng (Yilong)
 die Gemeinde Xianfeng (先锋乡) im Ar-Horqin-Banner des Autonomen Gebiets Innere Mongolei, siehe Xianfeng (Ar-Horqin-Banner)
 die Gemeinde Xianfeng (先锋乡) im Kreis Linxia der chinesischen Provinz Gansu, siehe Xianfeng (Linxia)
 die Gemeinde Xianfeng (先锋乡) im Kreis Mianning der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xianfeng (Mianning)
 die Gemeinde Xianfeng (先锋乡) im Autonomen Kreis Xundian der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xianfeng (Xundian)
 die Gemeinde Xianfeng (先锋乡) im Kreis Yi’an der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xianfeng (Yi’an)
 die Gemeinde Xianfeng (仙峰乡) im Kreis Zitong der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xianfeng (Zitong)
 die Nationalitätengemeinde Xianfeng der Tibeter (先锋藏族乡) im Kreis Shimian der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xianfeng (Shimian)
 die Nationalitätengemeinde Xianfeng der Miao (仙峰苗族乡) im Kreis Xingwen der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xianfeng (Xingwen)
 das Straßenviertel Xianfeng (先锋街道) im Stadtbezirk Jingxiu der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xianfeng (Jingxiu)
 das Straßenviertel Xianfeng (先锋街道) im Stadtbezirk Linhe des Autonomen Gebiets Innere Mongolei, siehe Xianfeng (Linhe)
 das Straßenviertel Xianfeng (先锋街道) im Stadtbezirk Tinghu der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xianfeng (Tinghu)
 das Straßenviertel Xianfeng (先锋街道) im Stadtbezirk Tongzhou der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Xianfeng (Tongzhou)
 das Straßenviertel Xianfeng (先锋街道) im Stadtbezirk Xi’an der chinesischen Provinz Jilin, siehe Xianfeng (Xi’an, Liaoyuan)
 das Straßenviertel Xianfeng (先锋街道) im Stadtbezirk Xi’an der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xianfeng (Xi’an, Mudanjiang)
 das Straßenviertel Xianfeng (先锋街道) im Stadtbezirk Yanfeng der chinesischen Provinz Hunan, siehe Xianfeng (Yanfeng)
 das Straßenviertel Xianfeng (先锋街道) im Stadtbezirk Yuhu der chinesischen Provinz Hunan, siehe Xianfeng (Yuhu)
 das Dorf Xianfeng (先锋村) der Großgemeinde Anting in der Stadt Shanghai, siehe Xianfeng (Anting)
 das Dorf Xianfeng (先锋村) der Großgemeinde Xiexing in der Stadt Guang’an, siehe Xianfeng (Xiexing)
 das Dorf Xianfeng (先锋村) der Großgemeinde Zhujiajiao in der Stadt Shanghai, siehe Xianfeng (Zhujiajiao)